Der Afrika-Cup 1972 (engl.: African Cup of Nations, franz.: Coupe d’Afrique des Nations) war die achte Ausspielung der afrikanischen Kontinentalmeisterschaft im Fußball und fand vom 23. Februar bis 5. März in Kamerun statt. Organisiert vom afrikanischen Fußball-Kontinentalverband Confédération Africaine de Football (CAF) nahmen wiederum acht Mannschaften Kamerun, Kenia, VR Kongo, Mali, Marokko, Sudan, Togo und Zaire teil.

Wie in den Jahren zuvor fand auch eine Qualifikation zur Reduzierung des Teilnehmerfeldes mit der Rekordzahl von 26 Bewerbern auf acht Endrundenteilnehmer statt, wobei Gastgeber Kamerun und Titelverteidiger Sudan automatisch qualifiziert waren.

Gespielt wurde wie gehabt mit zwei Gruppen zu je vier Teams. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe spielten dann ab dem Halbfinale im K.-o.-System den Turniersieger aus. Die Spiele der Endrunde wurden im Stade Ahmadou Ahidjo (38.720 Plätze) in Yaoundé und im Stade de la Réunification (30.000 Plätze) in Douala ausgetragen.

Die Volksrepublik Kongo gewann das Turnier und wurde erstmals Afrikameister im Fußball.

Das Turnier 
Gruppe A

|}
Bis auf den ersten Spieltag alle Spiele im Rahmen von Doppelveranstaltungen in Yaoundé.

|}

Gruppe B

Alle Spiele im Rahmen von Doppelveranstaltungen in Douala.

|}

Halbfinale

|}

Spiel um Platz 3

|}

Finale

|}

Beste Torschützen

Weblinks 
 Spieldetails auf rsssf.com (engl.)

1972
Fußball (Kamerun)
Afrikacup
Sportveranstaltung in Yaoundé
Sportveranstaltung in Douala